Czarny deszcz – rodzaj opadu promieniotwórczego
 Czarny deszcz – film z 1989 w reżyserii Ridleya Scotta